Chivas Chivas Ra Ra Ra fueron una serie de revistas, en formato historieta, publicadas en México a lo largo de las décadas de 1970s y 1980s por Editorial ELITE.

Contenido 
Esta revista estaba dedicada íntegramente al equipo de fútbol del Club Deportivo Guadalajara y presentaba en forma de cómic las aventuras de Chivito, Centavo, Pulpito y demás jugadores de la época. 

Además cada ejemplar presentaba algún partido del club contra otro equipo de la Liga Mexicana de Fútbol y en contraportada un minipóster de algún Jugador del Guadalajara.

Club Deportivo Guadalajara
Historieta deportiva
Historieta de México